Stickle Tarn ist der Name folgender Seen in England:

 Stickle Tarn (Dunnerdale) im Lake District, Cumbria
 Stickle Tarn (Langdale) im Lake District, Cumbria